Iphigénie en Aulide constitue la première partie du mythe grec d'Iphigénie. Elle a inspiré de nombreuses œuvres littéraires ou musicales :
 Iphigénie à Aulis, tragédie grecque d'Euripide
 Iphigénie, tragédie française de Racine
 Iphigénie, tragédie française en 5 actes de Jean Moréas, 1904
 Ifigenia in Aulide, Opéra en 3 actes d'Antonio Caldara, 1718
 Iphigenia in Aulis, opéra de Carl Heinrich Graun (1728)
 Iphigénie en Aulide, opéra, musique de Christoph Willibald Gluck, livret de Louis Gand Le Blanc du Roullet, 1774.
 Iphigénie en Aulide, opéra d'Ignace Joseph Pleyel.